Brut (en llatí Brutus) va ser el nom d'una família plebea de la gens Júnia.

El primer suposat personatge rellevant que va portar aquest nom va ser el cònsol Luci Juni Brut, però que els Brutus siguin descendents d'ell és una cosa discutida per molts autors, ja que el cònsol era patrici i la seva nissaga es va extingir amb la seva mort doncs només tenia dos fills que van ser executats per ordre d'ell mateix. Posidoni això no obstant, diu que hi havia un tercer fill, que era infant quant els seus germans van ser executats, i que la branca plebea descendeix d'aquest fill, però aquesta versió no té una gran credibilitat.

El sobrenom Brut s'hauria donat al primer cònsol perquè es va fingir idiota per salvar-se del darrer Tarquini, i Brutus seria equivalent a idiota, però Pescenni Fest (Festus) li dona un altre significat. Sembla que el nom en llatí antic era sinònim de Gravis, i podria ser similar a Severus, o podria també ser equivalent a esclau o esclau revoltat (i suposadament derivaria el seu nom el poble dels brucis, llatí brutii).

Brutus cèlebres 
Alguns personatges que van portar el cognom o sobrenom Brut van ser:
 Luci Juni Brut, cònsol romà l'any 509 aC
 Tiberi Juni Brut, fill de Luci Juni Brut 
 Tit Juni Brut, fill de Luci Juni Brut 
 Luci Juni Brut, líder dels plebeus, tribú de la plebs el 493 aC
 Dècim Juni Brut Esceva, cònsol romà l'any 325 aC
 Dècim Juni Brut Esceva, cònsol l'any 292 aC
 Dècim Juni Brut, notable romà.
 Marc Juni Brut, notable romà.
 Marc Juni Brut, magistrat romà, tribú de la plebs el 195 aC
 Marc Juni Brut, cònsol el 178 aC
 Publi Juni Brut, magistrat romà, tribú de la plebs el 195 aC
 Dècim Juni Brut, Triumviri coloniae deducendae el 194 aC
 Dècim Juni Brut Gàl·lec, general i cònsol l'any 138 aC.
 Marc Juni Brut, jurista romà del 
 Marc Juni Brut Acusador, jurista i orador romà del 
 Dècim Juni Brut, cònsol el 77 aC
 Dècim Juni Brut Albí, un dels assassins de Juli Cèsar.
 Marc Juni Brut, senador romà del segle I aC
 Luci Juni Brut Damasip, polític romà del segle I aC
 Marc Juni Brut, polític romà, tribú de la plebs el 83 aC
 Marc Juni Brut, magistrat i general romà, assassí de Cèsar.

Referències 

Famílies de les gens